Az ordító egér (The Mouse That Roared) (1955) Leonard Wibberley regénye
 Az ordító egér (The Mouse That Roared) (1959) angol film, rendezte Jack Arnold, főszereplő Peter Sellers
 Az ordító egér (The Mouse That Roared) (1966) angol film, rendezte Jack Arnold, főszereplő Sid Caesar

Lásd még
 The Mouse That Roared (2020) Judith Ehrlich amerikai dokumentumfilmje